Диметилсульфоксид:

 Диметилсульфоксид — химическое вещество с формулой — (CH)SO.
 Диметилсульфоксид — лекарственный препарат, противовоспалительное и анальгетическое средство.